Montionkuy peut désigner :
Montionkuy, la commune du département de Doumbala au Burkina Faso ;
Montionkuy, la commune du département de Solenzo au Burkina Faso ;